Côte-rôtie peut faire référence à :
 Côte-rôtie, un vin rouge AOC du vignoble de la vallée du Rhône ;
 côte rôtie, une viande.